Thank U, Next (стилизованное написание строчными буквами; ) — пятый студийный альбом американской певицы Арианы Гранде, вышедший 8 февраля 2019 года на лейбле Republic Records.

В записи участвовали такие музыканты как Крис Браун, Тони Канэл, Гвен Стефани.

Предыстория 
В сентябре 2018 года умер от передозировки бывший бойфренд Гранде, рэпер Мак Миллер. После чего певица сообщила, что берёт перерыв от всех музыкальных дел. Однако, уже вскоре Гранде уже работала в музыкальной студии над новыми песнями, а также анонсировала концертный тур Sweetener World Tour (2019). Она также сообщила, что он пройдёт в поддержку четвёртого студийного альбома, Sweetener (2018), и будущего пятого студийного альбома. Позже, в октябре 2018 года, Гранде разорвала помолвку с комиком Питом Дэвидсоном.

Для записи альбома Гранде работала с несколькими музыкальными продюсерами, включая Макса Мартина и Эндрю «Поп» Вензела, с которыми она работала в качестве исполнительного продюсера. Гранде начала запись альбома после того, как вначале сказала, что сделает перерыв и отдохнёт от музыки. На запись альбома ушло времени в общей сложности две недели. Комментируя продолжительность альбомов, Гранде сообщила: «Я сделала это с моими лучшими друзьями в течение действительно небольшого периода времени, и это отчасти спасло мне жизнь. Это была какая-то очень сложная глава жизни, но затем мои друзья сделали всё это удивительным и особенным». Музыкант Макс Мартин внёс свой вклад в создание альбома, продюсируя его и сочиняя песни вместе с Ильей Сальманзаде, Арианой Гранде, Котечей и Александром Кронлундом, они создали несколько треков, представленных в альбоме, включая «Bloodline», «Bad Idea», «Ghostin» и «Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored», в то время как заглавная песня была продюсирована Томми Брауном и Social House. Все песни были записаны в Jungle City Studios в Нью-Йорке. Сведение проводил Сербан Генеа в студии MixStar Studios в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Затем мастеринг проводил Рэнди Меррилл в Sterling Sound, Нью-Йорк. Гранде работала со своими ближайшими друзьями над пластинкой: Томми Брауном, который продюсировал большинство треков, в том числе «Needy», «NASA», «Make Up» и «7 Rings», при поддержке Чарльза Андерсона и Майкла Фостера.

Отзывы 

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic, The Line of Best Fit, AllMusic , Los Angeles Times, The Guardian, The Independent, Slant Magazine.

Итоговые списки критиков

Награды и номинации

Коммерческий успех 
Thank U, Next дебютировал на первом месте американского хит-парад Billboard 200 с тиражом 360,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 116,000 истинных альбомных продаж. Это 4-й диск певицы на вершине основного альбомного чарта США. По числу стриминговых загрузок диск поставил рекорд для всех поп-альбомов в истории этого подсчёта. В хит-параде Billboard Hot 100 в дату 20 февраля, появились одновременно все 12 песен с альбома Thank U, Next. Одиннадцать из них вошли в top-40, побив рекорд для всех певиц по одновременному нахождению песен в top-40. Thank U, Next продолжал лидировать в чарте и во вторую неделю с тиражом 151,000 единиц. Это первый альбом Гранде, продержавшийся на первом месте Billboard 200 две недели.

Лид-сингл «Thank U, Next» вышел 3 ноября 2018 и дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard Hot 100,
а промо-сингл — «Imagine» — вышел 13 декабря 2018 года.
Второй сингл «7 Rings» вышел 18 января 2019 года.

Список композиций 
Источник

Замечания
  означает сопродюсер

Чарты

Сертификация

История релиза

Ссылки 
 Ариана Гранде — thank u, next // Лента. Ру, 2 марта 2019

Примечания 

Альбомы Арианы Гранде
Альбомы Republic Records
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы-сюрпризы